Стандарт ISO 3166-2 — часть стандарта ISO 3166, изданного Международной организацией по стандартизации и определяющего геокоды для основных единиц первого или первого и второго уровня административно-территориального деления территории всех стран. Впервые стандарт был опубликован в 1998 году.

Не следует путать со стандартом ISO 3166-1, в котором содержатся коды названий государств и зависимых территорий, включенных в бюллетень ООН для использования статистическим отделом ООН. Геокоды стандарта ISO 3166-2 созданы на основании исходных данных национальных органов статистики, географии, стандартизации и других органов и организаций, полномочных представлять исходные данные административно-территориального деления территории государства.

Цель стандарта ISO 3166-2 состоит в установлении международного стандарта коротких и уникальных алфавитно-цифровых геокодов, представляющих соответствующие административно-территориальные единицы всех стран в более удобной и менее неоднозначной форме, чем их полные имена. Каждый код по ISO 3166-2 состоит из двух частей, разделённых дефисом:
 первая часть геокода представлена кодом государства по стандарту ISO 3166-1 Alpha2 (также обозначающим национальные домены верхнего уровня);
 вторая часть — одно-, двух- или трёхсимвольный код из букв или цифр.

Обычно буквенный код образован созвучно или аббревиатурой англоязычных названий единиц административно-территориального деления территории государства, региона, района, области, провинции, графства, города, части города и т. п.

Коды, названия государств, территорий, единицы административно-территориального деления 
{| class="wikitable sortable"
|-
!Стандарт геокодовISO 3166-2||Название государства, территории||Административно-территориальные единицы первого уровня||Административно-территориальные единицы второго уровня
|-
|-
|ISO 3166-2:AU||||6 штатов2 территории4 внешних территории||
|-
|ISO 3166-2:AT||||9 земель||
|-
|ISO 3166-2:AZ||||1 автономная республика11 муниципалитетов66 районов||
|-
|ISO 3166-2:AX||||||
|-
|ISO 3166-2:AL||||12 областей||36 округов
|-
|ISO 3166-2:DZ||||48 провинций||
|-
|ISO 3166-2:AS||||||
|-
|ISO 3166-2:AI||||||
|-
|ISO 3166-2:AO||||18 провинций||
|-
|ISO 3166-2:AD||||7 общин||
|-
|ISO 3166-2:AQ||||||
|-
|ISO 3166-2:AG||||6 округов2 зависимые территории||
|-
|ISO 3166-2:AR||||23 провинции1 федеральный округ||
|-
|ISO 3166-2:AM||||10 регионов1 город||
|-
|ISO 3166-2:AW||||||
|-
|ISO 3166-2:AF||||34 провинции||
|-
|ISO 3166-2:BS||||31 район||
|-
|ISO 3166-2:BD||||7 административных районов||64 округа
|-
|ISO 3166-2:BB||||11 приходов||
|-
|ISO 3166-2:BH||||5 мухафаз||
|-
|ISO 3166-2:BZ||||6 округов||
|-
|ISO 3166-2:BY||||1 город6 областей||
|-
|ISO 3166-2:BE||||3 региона||10 провинций
|-
|ISO 3166-2:BJ||||12 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:BM||||||
|-
|ISO 3166-2:BG||||28 областей||
|-
|ISO 3166-2:BO||||9 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:BQ||||3 особые общины||
|-
|ISO 3166-2:BA||||1 округ1 республика1 федерация||
|-
|ISO 3166-2:BW||||9 округов||
|-
|ISO 3166-2:BR||||1 федеральный округ,26 штатов||
|-
|ISO 3166-2:IO||||||
|-
|ISO 3166-2:BN||||4 округа||
|-
|ISO 3166-2:BF||||13 областей||45 провинций
|-
|ISO 3166-2:BI||||17 провинций||
|-
|ISO 3166-2:BT||||20 дзонгхагов||
|-
|ISO 3166-2:VU||||6 провинций||
|-
||ISO 3166-2:VA||||||
|-
|ISO 3166-2:GB|||| Англия1 церемониальное графство с особым статусом27 неметропольных графств32 района Большого Лондона36 округов55 унитарных единицШотландия32 областиСеверная Ирландия11 районовУэльс3 города10 городов графств9 графств||
|-
|ISO 3166-2:HU||||1 столица19 медье23 города с административными правами.||
|-
|ISO 3166-2:VE||||23 штата1 федеральный округ1 федеральное владение||
|-
|ISO 3166-2:VG||||||
|-
|ISO 3166-2:VI||||||
|-
|ISO 3166-2:UM||||9 островов и атоллов||
|-
|ISO 3166-2:TL||||13 административных округов||
|-
|ISO 3166-2:VN||||5 муниципалитетов59 провинций||
|-
|ISO 3166-2:GA||||9 провинций||
|-
|ISO 3166-2:HT||||10 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:GY||||10 регионов||
|-
|ISO 3166-2:GM||||1 город5 округов||
|-
|ISO 3166-2:GH||||16 областей||
|-
|ISO 3166-2:GP||||||
|-
|ISO 3166-2:GT||||22 департамента||
|-
|ISO 3166-2:GF||||||
|-
|ISO 3166-2:GN||||1 столица7 провинций||33 префектуры
|-
|ISO 3166-2:GW||||1 столичный регион3 провинции ||8 регионов
|-
|ISO 3166-2:DE||||16 земель||
|-
|ISO 3166-2:GG||||||
|-
|ISO 3166-2:GI||||||
|-
|ISO 3166-2:HN||||18 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:HK||||||
|-
|ISO 3166-2:PS||||16 провинций||
|-
|ISO 3166-2:GD||||6 округов1 зависимая территория||
|-
|ISO 3166-2:GL||||4 муниципалитета||
|-
|ISO 3166-2:GR||||13 административных округов1 автономный регион
|-
|ISO 3166-2:GE||||10 краёв2 автономные республики1 город
|-
|ISO 3166-2:GU||||||
|-
|ISO 3166-2:DK||||5 областей||
|-
|ISO 3166-2:CD||||11 провинций||
|-
|ISO 3166-2:JE||||||
|-
|ISO 3166-2:DJ||||1 столица5 провинций||
|-
|ISO 3166-2:DM||||10 округов-приходов||
|-
|ISO 3166-2:DO||||1 национальный округ31 провинция||
|-
|ISO 3166-2:EU||| Европейский союз||||
|-
|ISO 3166-2:EG||||29 мухафаз||
|-
|ISO 3166-2:ZM||||9 провинций||
|-
|ISO 3166-2:ZW||||2 города8 провинций||
|-
|ISO 3166-2:IL||||6 административных округов||
|-
|ISO 3166-2:IN||||9 союзных территорий (в их числе 1 национальный столичный округ)28 штатов||
|-
|ISO 3166-2:ID||||7 регионов||1 автономная провинция2 особых округа30 провинций
|-
|ISO 3166-2:JO||||12 мухафаз||
|-
|ISO 3166-2:IQ||||18 провинций||
|-
|ISO 3166-2:IR||||30 провинций||
|-
|ISO 3166-2:IE||||4 провинции||26 графств
|-
|ISO 3166-2:IS||||8 районов||
|-
|ISO 3166-2:ES||||2 автономных города17 регионов||50 провинций
|-
|ISO 3166-2:IT||||20 областей||110 провинций
|-
|ISO 3166-2:YE||||1 муниципалитет20 мухафаз||
|-
|ISO 3166-2:CV||||2 архипелага||22 муниципалитета
|-
|ISO 3166-2:KZ||||3 города17 областей||
|-
|ISO 3166-2:KH||||4 автономных муниципалитета20 провинций||
|-
|ISO 3166-2:CM||||10 регионов||
|-
|ISO 3166-2:CA||||10 провинций3 территории||
|-
|ISO 3166-2:QA||||7 муниципалитетов||
|-
|ISO 3166-2:KE||||47 округов||
|-
|ISO 3166-2:CY||||6 регионов||
|-
|ISO 3166-2:KG||||1 город7 регионов||
|-
|ISO 3166-2:KI||||3 архипелага||
|-
|ISO 3166-2:TW||||2 особых муниципалитета5 муниципалитетов16 регионов||
|-
|ISO 3166-2:CN||||23 провинции5 автономных районов4 муниципалитета2 специальных административных района||
|-
|ISO 3166-2:KP||||2 города9 провинций||
|-
|ISO 3166-2:CC||||||
|-
|ISO 3166-2:CO||||1 столичный округ32 департамента ||
|-
|ISO 3166-2:KM||||3 острова||
|-
|ISO 3166-2:CR||||7 провинций||
|-
|ISO 3166-2:CI||||19 регионов||
|-
|ISO 3166-2:CU||||1 специальный муниципалитет14 провинций||
|-
|ISO 3166-2:KW||||6 провинций||
|-
|ISO 3166-2:CW||||||
|-
|ISO 3166-2:LA||||1 столичная префектура1 столичный муниципалитет16 провинций||
|-
|ISO 3166-2:LV||||9 республиканских городов,110 новадов||
|-
|ISO 3166-2:LS||||10 округов||
|-
|ISO 3166-2:LR||||15 графств||
|-
|ISO 3166-2:LB||||6 провинций||
|-
|ISO 3166-2:LY||||22 муниципалитета||
|-
|ISO 3166-2:LT||||10 уездов||
|-
|ISO 3166-2:LI||||11 общин||
|-
|ISO 3166-2:LU||||3 округа||
|-
|ISO 3166-2:MU||||9 округов5 городов3 зависимые территории||
|-
|ISO 3166-2:MR||||1 столичный автономный округ12 областей||
|-
|ISO 3166-2:MG||||6 провинций||
|-
|ISO 3166-2:YT||||||
|-
|ISO 3166-2:MO||||||
|-
|ISO 3166-2:MK||||84 общины||
|-
|ISO 3166-2:MW||||3 региона||28 провинций
|-
|ISO 3166-2:MY||||3 федеральные территории13 штатов||
|-
|ISO 3166-2:ML||||1 особая административная единица10 областей||
|-
|ISO 3166-2:MV||||1 столица7 регионов||20 атоллов
|-
|ISO 3166-2:MT||||68 муниципалитетов||
|-
|ISO 3166-2:MA||||16 областей||47 провинций17 префектур
|-
|ISO 3166-2:MQ||||||
|-
|ISO 3166-2:MH||||2 архипелага||24 муниципалитета
|-
|ISO 3166-2:MX||||1 федеральный округ31 штат||
|-
|ISO 3166-2:FM||||4 штата||
|-
|ISO 3166-2:MZ||||1 город10 провинций||
|-
|ISO 3166-2:MD||||1 территориальное образование1 автономное территориальное образование3 города32 района||
|-
|ISO 3166-2:MC||||17 районов||
|-
|ISO 3166-2:MN||||1 столица21 аймак||
|-
|ISO 3166-2:MS||||||
|-
|ISO 3166-2:MM||||7 округов7 штатов||
|-
|ISO 3166-2:NA||||13 областей||
|-
|ISO 3166-2:NR||||14 административных округов||
|-
|ISO 3166-2:NP||||7 регионов||14 зон|-
|ISO 3166-2:NE||||1 столичный округ7 регионов||
|-
|ISO 3166-2:NG||||1 федеральная столичная территория36 штатов||
|-
|ISO 3166-2:NL||||12 провинций3 внешних территории3 особые общины||
|-
|ISO 3166-2:NI||||2 автономных региона15 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:NU||||||
|-
|ISO 3166-2:NZ||||2 острова||12 региональных территорий4 территориальных района1 особый автономный архипелаг|-
|ISO 3166-2:NC||||||
|-
|ISO 3166-2:NO||||19 фюльке2 внешних территории||
|-
|ISO 3166-2:AE||||7 эмиратов||
|-
|ISO 3166-2:OM||||5 регионов4 мухфазы||
|-
|ISO 3166-2:BV||||||
|-
|ISO 3166-2:IM||||||
|-
|ISO 3166-2:NF||||||
|-
|ISO 3166-2:CX||||||
|-
|ISO 3166-2:KY||||||
|-
|ISO 3166-2:CK||||||
|-
|ISO 3166-2:PN||||'||
|-
|ISO 3166-2:SH||||3 административных области||
|-
|ISO 3166-2:PK||||1 федеральная столичная территория1 федеральная территория племён2 территории Кашмира4 провинции||
|-
|ISO 3166-2:PW||||16 штатов||
|-
|ISO 3166-2:PA||||3 конмарки9 провинций||
|-
|ISO 3166-2:PG||||1 автономный регион1 столичный регион18 провинций ||
|-
|ISO 3166-2:PY||||1 столичный округ17 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:PE||||1 особая провинция1 столица24 департамента||
|-
|ISO 3166-2:PL||||16 воеводств||
|-
|ISO 3166-2:PT||||2 автономных региона18 округов||
|-
|ISO 3166-2:PR||||||
|-
|ISO 3166-2:CG||||1 столица10 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:KR||||1 город особого статуса6 городов с правами провинций9 провинций||
|-
|ISO 3166-2:RE||||||
|-
|ISO 3166-2:RU||||1 автономная область3 города федерального значения4 автономных округа9 краёв21 республика46 областей||
|-
|ISO 3166-2:RW||||1 столичная провинция4 провинция||
|-
|ISO 3166-2:RO||||1 муниципий41 жудец||
|-
|ISO 3166-2:EH||||||
|-
|ISO 3166-2:SV||||14 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:WS||||11 итумало||
|-
|ISO 3166-2:SM||||9 областей||
|-
|ISO 3166-2:ST||||2 провинции||
|-
|ISO 3166-2:SA||||13 провинций||
|-
|ISO 3166-2:MP||||||
|-
|ISO 3166-2:SC||||25 округов||
|-
|ISO 3166-2:BL||||||
|-
|ISO 3166-2:MF||||||
|-
|ISO 3166-2:PM||||||
|-
|ISO 3166-2:SN||||14 областей||
|-
|ISO 3166-2:VC||||6 округов||
|-
|ISO 3166-2:KN||||2 штата||14 округов
|-
|ISO 3166-2:LC||||11 приходов||
|-
|ISO 3166-2:RS||||1 город2 автономных края17 округов||12 округов
|-
|ISO 3166-2:SG||||5 округов||
|-
|ISO 3166-2:SX||||||
|-
|ISO 3166-2:SY||||14 мухафаз||
|-
|ISO 3166-2:SK||||8 краёв||
|-
|ISO 3166-2:SI||||210 общин||
|-
|ISO 3166-2:SB||||1 город9 провинций||
|-
|ISO 3166-2:SO||||18 провинций||
|-
|ISO 3166-2:SD||||17 штатов||
|-
|ISO 3166-2:SR||||10 округов||
|-
|ISO 3166-2:US||||1 округ6 внешних территорий50 штатов||
|-
|ISO 3166-2:SL||||1 область3 провинции||
|-
|ISO 3166-2:TJ||||3 области||
|-
|ISO 3166-2:TH||||1 муниципальное образование1 специальный административный город75 провинций ||
|-
|ISO 3166-2:TZ||||26 областей||
|-
|ISO 3166-2:TC||||||
|-
|ISO 3166-2:TG||||5 регионов||
|-
|ISO 3166-2:TK||||||
|-
|ISO 3166-2:TO||||5 округов||
|-
|ISO 3166-2:TT||||5 муниципалитетов9 графств||
|-
|ISO 3166-2:TV||||1 городской совет7 островных советов||
|-
|ISO 3166-2:TN||||24 вилайета||
|-
|ISO 3166-2:TM||||1 город5 велаятов||
|-
|ISO 3166-2:TR||||81 иль||
|-
|ISO 3166-2:UG||||4 области||80 округов
|-
|ISO 3166-2:UZ||||1 город1 республика12 областей||
|-
|ISO 3166-2:UA||||2 города25 областей||
|-
|ISO 3166-2:WF||||3 округа||
|-
|ISO 3166-2:UY||||19 департаментов||
|-
|ISO 3166-2:FO||||||
|-
|ISO 3166-2:FJ||||1 зависимая территория4 округа||
|-
|ISO 3166-2:PH||||17 регионов||80 провинций
|-
|ISO 3166-2:FI||||19 областей||
|-
|ISO 3166-2:FK||||||
|-
|ISO 3166-2:FR||||22 региона||8 заморских территорий с особым статусом5 заморских территорий96 департаментов
|-
|ISO 3166-2:PF||||||
|-
|ISO 3166-2:TF||||||
|-
|ISO 3166-2:HM||||||
|-
|ISO 3166-2:HR||||1 столица20 жупаний ||
|-
|ISO 3166-2:CF||||1 столица2 экономических префектуры14 префектур||
|-
|ISO 3166-2:TD||||22 региона||
|-
|ISO 3166-2:ME||||24 муниципалитета||
|-
|ISO 3166-2:CZ||||1 город13 краёв||91 район
|-
|ISO 3166-2:CL||||15 регионов||
|-
|ISO 3166-2:CH||||26 кантонов||
|-
|ISO 3166-2:SE||||21 округ||
|-
|ISO 3166-2:SJ||||||
|-
|ISO 3166-2:LK||||9 провинций||25 округов
|-
|ISO 3166-2:EC||||24 провинции||
|-
|ISO 3166-2:GQ||||2 региона||7 провинций
|-
|ISO 3166-2:ER||||6 провинций||
|-
|ISO 3166-2:SZ||||4 округа||
|-
|ISO 3166-2:EE||||15 уездов||
|-
|ISO 3166-2:ET||||2 города9 регионов||
|-
|ISO 3166-2:ZA||||9 провинций||
|-
|ISO 3166-2:GS||||||
|-
|ISO 3166-2:SS||||10 штатов||
|-
|ISO 3166-2:JM||||14 приходов||
|-
|ISO 3166-2:JP||||47 префектур||
|}

 Адм.-терр. единицы с присвоенным им геокодам по ISO 3166-1 
Административно-территориальные единицы территорий государств по ISO 3166-2 с присвоенным им геокодам по стандарту ISO 3166-1.

 Геокоды зависимых, внешних и прочих территорий 
Административно-территориальные единицы территорий государств с присвоенным им геокодам по стандарту ISO 3166-1'''.

 Последние обновления 
Изменения в ISO 3166-1 объявляются в периодически выпускаемых бюллетенях, последние публикации:

 , опубликован 19 февраля 2010 года, последние изменения геокодов: Албании, Боливии, Венесуэлы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Греции, Испании, КНДР, Марокко, Маршалловых Островов, Сент-Китс и Невиса, Сербии, Уганды, Чехии, Шри-Ланки.

 , опубликован 30 мая 2010 года, последние изменения геокодов: Антигуа и Барбуды, Аргентины, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Бурунди, Венгрии, Гренландии, Египта, Италии, Йемена, Кении, Комор, Ливана, Малави, Молдавии, Нигерии, Новой Зеландии, Омана, Панамы, Перу, России, Сейшельских Островов, Сенегала, Словении, Туркмении, Филиппин, Центральноафриканской Республики, Чада, Чили, Эквадора.

 , опубликован 15 декабря 2011 года (окончательная версия), последние изменения геокодов: Азербайджана, Арубы, Афганистана, Багам, Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, Великобритании, Восточного Тимора, Вьетнама, Гондураса, Дании, Джибути, Индонезии, Ирландии, Индии, Иордании, Кабо-Верде, Катара, Кувейта, Кюрасао, Латвии, Лесото, Мальдив, Монако, Мьянмы, Непала, Нидерландов, Норвегии, Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Пакистана, Палестинской национальной администрации, Папуа — Новая Гвинеи, Польши, Гаити, Македонии, Саудовской Аравии, Синт-Мартена,Судана,Туниса, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Швеции, Экваториальная Гвинеи, Эритреи, Южного Судана''.

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-3
 UN/LOCODE
 Код страны
 Номенклатура территориальных единиц для целей статистики
 Таблица административных единиц по странам

Ссылки 
 Геокоды административно-территориального деления государств
 Геокоды административно-территориального деления государств

2